Olivet (Dakota do Sul)
Olivet (Kansas)
Olivet (Loiret)
Olivet (Mayenne)
Olivet (Michigan)
Olivet (Nova Jérsei)
Olivet (Patos de Minas) 
Olivet (Santana de Patos)

Veja também
Oliveto

Desambiguações de topônimos